Glory Glory Man United — популярная песня болельщиков футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Исполняется на мотив известной песни The Battle Hymn of the Republic. Текст заимствован из песни Glory Glory Tottenham Hotspur, которую болельщики «Тоттенхэма» поют с 1960-х годов. Исполняется перед началом матчей на стадионе «Олд Траффорд». Песня является неофициальным гимном клуба, а фраза Glory Glory Man United (полностью или в виде хештега #ggmu в соцсетях) активно используется журналистами, болельщиками и игроками в качестве выражения поддержки клуба.

История 
Болельщики «Манчестер Юнайтед» поют эту песню с 1980-х годов. В 1990-е годы она стала популярной среди болельщиков команд-конкурентов «Юнайтед», которые изменяли слова песни на Who The Fuck Are Man United. С тех пор болельщики «Юнайтед» стали использовать изменённый текст песни как иронический жест, обычно после гола, забитого команде-конкуренту или просто в любое время, когда команда выигрывает.

На вечеринке, приуроченной к празднованию Рождества 2012 года, Робин ван Перси исполнил припев песни Glory Glory Man United перед своими одноклубниками.

После подписания контракта с чилийским футболистом Алексисом Санчесом клуб выпустил видеоролик, в котором Санчес на пианино играет мелодию Glory Glory Man United. Менее чем за два дня видео с запоминающейся мелодией набрало более 19 миллионов просмотров в социальных сетях. На волне популярности ролика шотландский футбольный клуб «Мотеруэлл» спародировал ролик, в котором анонсировалось подписание контракта с Питером Хартли.

Журнал 
Официальный журнал с клубными постерами также некоторое время назывался Glory Glory Man United. Журнал традиционно ориентировался на детей (средний возраст читателей составлял 13 лет и 2 месяца), в противовес официальному журналу, Manchester United (теперь он называется Inside United), который ориентируется на взрослых в возрасте от 16 лет и старше. Первый выпуск журнала вышел в 1994 году. Журнал выходил раз в месяц, а в год получалось 13 выпусков.

Примечания

Ссылки 
 Thirty years of GGMU Статья 2013 года, приуроченная к 30-летию с момента создания песни 
 Текст песни и ссылка на mp3-файл 

Песни футбольных болельщиков
Песни на английском языке
Песни Великобритании
Песни 1983 года